Андреа Чекки (; 21 октября 1916,  — 31 марта 1974, ) — итальянский киноактёр.

Биография 
Сын живописца, обучался в Академии изящных искусств во Флоренции. Позже переехал в Рим, где посещал драматические курсы А. Блазетти, который дал ему небольшую роль в фильме Тысяча гарибальдийцев. После окончания Итальянской национальной киношколы, стал активно сниматься в итальянском кино.

За всю карьеру сыграл в более чем 150 кино- и телефильмах.

Награды 
 В 1958 году получил премию Национального союза итальянских кинематографистов «Лучший актёр» за роль в фильме «Слово вора» (Parola di ladro, 1957) режиссёра Нанни Лоя.
 Премия «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль в фильме «» (1946)

Избранная фильмография 
  — Тысяча гарибальдийцев — солдат
  — Старая гвардия / Vecchia guardia — Помпео (нет в титрах)
  — Под Южным крестом / Sotto la croce del sud
  — Опустите занавес / Giù il sipario
  — Манон Леско / Manon Lescaut — Мариус
  — Блокада Альказара / Assedio dell’Alcazar, L'
  — Урок химии в 9 часов / Ore 9 lezione di chimica — Марини, профессор
  — Трагическая ночь / Tragica notte — Нанни
  — Маломбра / Malombra — Коррадо Силла
  — Джакомо-идеалист / Giacomo l’idealista — Магнензио
  — Два анонимных письма / Due lettere anonime — Бруно
  — Американец в отпуске / Un americano in vacanza — Роберто
  — Трагическая охота / Caccia tragica
  — Элеонора Дузе / Eleonora Duse — Тебальдо Чечи
  — Братья Карамазовы / Fratelli Karamazoff, I — Иван Карамазов
  — У стен Малапаги — Джузеппе Манфредини  — Путь ненависти / Sentiero dell’odio, Il
  — Паоло и Франческа / Paolo e Francesca — Джанчотто Малатеста
  — Красное небо / Cielo è rosso, Il
  — Акт обвинения / Atto di accusa — комиссар Константини
  — Осторожно! Бандиты! — инженер
  — Прежние времена/ Altri tempi
  — Сострадание падшим / Pietà per chi cade
  — Дама без камелий — Джанни Франки
  — Полвека любви / Amori di mezzo secolo — Габриэль (новелла «1910. Карусель»)
  — Ночная операция / Operazione notte
  — Наши времена/ Tempi nostri — Он
  — Любовники / Innamorati, gli
  — Дом Рикорди / Casa Ricordi — Джулио Рикорди
  — Красное и чёрное / Rosso e nero
  — Мир чудес / Mondo dei miracoli, Il — оператор
  — Голиаф и варвары / Terrore dei barbari, Il — Дельфо
  — Враг моей жены / Nemico di mia moglie,Il — доктор Джулиани
  — Тысяча глаз доктора Мабузе — Берг, детектив отеля  — Маска Сатаны — доктор Томас Круваян  — Долгая ночь сорок третьего года / Lunga notte del '43, La
  — Чочара — фашист
  — Дон Камилло, монсеньор / Don Camillo monsignore
  — Вторженцы / Invasori, Gli
  — Золото Рима / L’oro di Roma — Ортона, отец Джулии
  — Последние викинги / Ultimo dei Vikinghi, L'
  — Убийца / Assassino, L'
  — Американская трагедия / Una tragedia americana — отец МакМиллан
  — Имперская Венера / Venere imperiale — доктор в больнице Санто-Доминго
  — Ограбление по-итальянски / Colpo gobbo all’italiana — Орацио Меникотти
  — Ультиматум для жизни / Ultimatum alla vita
  — Веронский процесс / Processo Di Verona, Il — Дино Гранди
  — Они шли на Восток — Сермонти
  — Постоянство разума / Costanza della ragione, La — отец Лори
  — Суперограбление в Милане — Мараскалко, комиссар полиции
  — Воскресение / Resurrezione
  — Женщина с цветами/ Donna di fiori, La
  — Капитанская дочка / Figlia del capitano, La — Иван Миронов, капитан
  — Сделано в Италии / À l’italienne — муж Аделины (Новелла «Семья»)
  — Я, я, я… и другие / Io, io, io… e gli altri — эпизод
  — Золотая пуля — Дон Фелициано  — Семь братьев Черви — лидер итальянской компартии
  — Че Гевара / El 'Che' Guevara
  — Игра в гольф однажды утром / Giocando a golf una mattina
  — Ватерлоо — ''Сорет, старый гвардеец

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Италии
Актёры телевидения Италии
Выпускники Экспериментального киноцентра
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль
Выпускники Флорентийской академии изящных искусств